Nokia C6 может означать:
 Nokia C6-00 — смартфон под управлением ОС Symbian^1, анонсированный в апреле 2010 года
 Nokia C6-01 — смартфон под управлением ОС Symbian^3, анонсированный в сентябре 2010 года